Антипо́д (, мн. число  — противоположные, противостоящие, букв. «противостоящие»; от  — против +  — нога) — объект, противоположный, противостоящий данному; антиподы — парная альтернатива, пара противоположных, противолежащих объектов. Значения в различных отраслях знаний:

 Антипод — точка земной поверхности, диаметрально противоположная данной, изначальное значение термина.
 Острова Антиподов — необитаемый новозеландский архипелаг, антипод Гринвича.
 Антипод в геометрии — точка сферы (в общем случае многомерной), противоположная данной относительно центра сферы.
 Антипод в алгебре — компонент алгебры Хопфа, линейный антигомоморфизм над соответствующей биалгеброй, обладающий рядом определённых свойств.
 Антиподы в ботанике — тройка гаплоидных клеток в зародышевом мешке покрытосеменных растений, лежащих в конце, противоположном яйцевому аппарату.
 Оптические антиподы в химии — энантиомеры, пара стереоизомеров, молекулы которых являются зеркальными отражения друг друга, не совмещаемыми в пространстве.
Антиподы (также абаримоны) — племя в древнеримской мифологии, люди которого имели повёрнутые назад стопы.
Антиподы — в учении пифагорейцев, люди, живущие на противоположной стороне шарообразной Земли: «... и наш низ — для них верх».

Примечания